Лупандин — фамилия:

 Лупандины — дворянский род.

 Лупандин, Василий Фёдорович (ум. 15.9.1779, Санкт-Петербург) — Георгиевский кавалер; капитан флота; № 130 (109); 9 июля 1771, впоследствии контр-адмирал (29.4.1776).
 Лупандин, Евфим Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1611; 26 ноября 1804.
 Лупандин, Ефим Максимович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 254; 26 ноября 1774, впоследствии адмирал (9.5.1799), генерал-казначей (1793—1800).
 Лупандин, Юрий Васильевич (1938—2020) — российский физиолог, доктор медицинских наук.